18 Wheels Of Steel: Across America () — компьютерная игра, симулятор грузовых перевозок, разработанный чешской компанией SCS Software и выпущенный 10 сентября 2003 года компанией «ValuSoft» для персонального компьютера. В России и странах СНГ изданием занимается «Бука».

Игра-автосимулятор 18 стальных колёс: По дорогам Америки является второй частью серии игр 18 Wheels of Steel (). Во многом похожа на Hard Truck: 18 Wheels of Steel, в игре значительно улучшена графика но используется аналогичный игровой движок с рядом улучшений, добавлены новые грузовики и грузы, была создана новая единая локация, которая охватывает всю континентальную часть США и содержит общим счётом двадцать городов. Доступен выбор из 15 тягачей и более 30 прицепов. В игре используется система внутриигрового времени, игровой час равняется минуте настоящего времени.

Игровой процесс 
Игра сосредоточена на необходимости перевозки грузов, которая осуществляется на грузовиках. Игрок, выполняя роль дальнобойщика, путешествует между городами США. В отличие от первой части, таймер сна был убран. Улучшена модель трафика, а также добавлены самолёты, вертолёты, и поезда с аутентичными звуками. Также реализованы некоторые другие вещи, присущие реальным грузоперевозкам: игрок может отдавать сообщения другим дальнобойщикам по рации, он может попадать в аварию, его может остановить полиция и т. п. Вид виртуальной камеры можно переключать, доступно несколько перспектив обзора, включая вид из кабины грузовика.

Представленные в игре города 
В этой части игры представлены только города США.

 Атланта
 Альбукерке
 Бостон
 Вашингтон
 Грейт-Фолс
 Даллас
 Денвер
 Индианаполис
 Канзас-Сити
 Лос-Анджелес
 Майами
 Мемфис
 Миннеаполис
 Нью-Йорк
 Питтсбург
 Сан-Франциско
 Сиэтл
 Солт-Лейк-Сити
 Спокан
 Хьюстон
 Чикаго

Ссылки 
 Профиль игры на сайте pc.ogl.ru
 Профиль игры на сайте bestgamer.ru

Компьютерные игры 2003 года
Игры только для Windows
Автосимуляторы
Компьютерные игры, разработанные в Чехии
Компьютерные игры, изданные «Букой»